Convolutriloba är ett släkte av plattmaskar. Convolutriloba ingår i familjen Sagittiferidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Convolutriloba